Hans Effenberger ist der Name folgender Personen:

* Hans Effenberger (Musiker) (1884–1950), österreichisch-polnischer Autor, Komponist, Sänger und Übersetzer
 Hans Effenberger (Bühnenautor) (1899–1956), österreichischer Schauspieler, Bühnenautor und Filmregisseur